Прохор Петрович — второстепенный персонаж романа «Мастер и Маргарита» Михаил Булгаков. Председатель Зрелищной комиссии (комиссии зрелищ и увеселений облегчённого типа) в Москве. У Прохора Петровича был личный секретарь Анна Ричардовна.

Описание персонажа 
Добрый, но нервный, вспыльчивый человек, который произносит как некий разговорный штамп сакраментальную фразу «Чтоб меня черти взяли!», после чего его желание осуществляется и от Прохора Петровича остаётся только костюм, который, однако, продолжает исполнять свои служебные функции. Вернувшись в кабинет, Прохор Петрович, не отменил ни одну из резолюций, наложенных костюмом.

В этот день, бухгалтер Варьете Василий Степанович Ласточкин приехал в Зрелищную комиссию для доклада о вчерашних происшествиях в театре. Бухгалтер вошёл в здание, и устремился по коридору, где находился кабинет заведующего, и уже по дороге понял, что попал не вовремя. Какая-то суматоха царила в канцелярии зрелищной комиссии. Мимо пробежала курьерша со сбившимся на затылок платочком и вытаращенными глазами — «Нету, нету, нету никого! Пиджак и штаны тут, а в пиджаке то никого нету!». Она скрылась в какой-те двери, и тут же за ней послышались звуки битья посуды. Из секретарской комнаты выбежал знакомый бухгалтеру заведующий первым сектором комиссии, но был в таком состоянии, что бухгалтера не узнал, и скрылся бесследно. Потрясённый всем этим бухгалтер дошёл до секретарской комнаты, являвшейся преддверием кабинета председателя комиссии. Из-за закрытой двери доносился грозный голос, несомненно принадлежащий Прохору Петровичу — председателю комиссии. В кожаном кресле, закинув голову на спинку, безудержно рыдая, с мокрым платком в руке, лежала, вытянув ноги почти до середины секретарской, личный секретарь Прохора Петровича — красавица Анна Ричардовна. Весь подбородок Анны Ричардовны был вымазан губной помадой, а по персиковым щекам ползли с ресниц потоки раскисшей краски. Увидев, что кто-то вощёл, Анна Ричардовна вскочила, кинулась к бухгалтеру, вцепилась в лацканы его пиджака, стала трясти бухгалтера и кричать — «Слава богу! Нашёлся хоть один храбрый! Все разбежались, все предали, все преда..! Понимаете?! Идёмте, идёмте к нему, я не знаю, что делать! Вы понимаете?! Я не знаю, не знаю, что делать!» — И, продолжая рыдать, она потащила бухгалтера в кабинет. Попав в кабинет, бухгалтер первым долгом уронил портфель, и все мысли в его голове перевернулись кверху ногами. И надо сказать, было от чего. За огромным письменным столом с массивной чернильницей сидел пустой костюм и не обмакнутым в чернила сухим пером водил по бумаге. Костюм был при галстуке, из кармашка костюма торчало самопишущее перо, но над воротником не было, ни шеи ни головы, равно как из манжет не выглядывали кисти рук. Костюм был погружен в работу, и совершенно не замечал той кутерьмы, что царила кругом. Услыхав, что кто-то вошёл, костюм откинулся в кресле, и над воротником прозвучал знакомый бухгалтеру голос Прохора Петровича — «В чём дело? На дверях же написано, я не принимаю.» Красавица секретарь взвизгнула и, ломая руки вскричала — «Вы видите! Вы видите?! Нету его! Нету! Верните его, верните!» Тут в дверь кабинета, кто-то сунулся, охнул и вылетел вон. Бухгалтер почувствовал, что ноги его задрожали, и сел на краешек стула, но не забыл поднять портфель. Анна Ричардовна прыгала вокруг бухгалтера, терзая его пиджак и вскрикивала — «Я всегда, я всегда его останавливала, когда он чертыхался! Вот и до чертыхался! Проша! Где вы?» «Кто вам тут «Проша»?» — осведомился надменно костюм, ещё глубже заваливаясь в кресле. — «Не узнаёт! Меня не узнаёт! Вы понимаете?» — «Попрошу, не рыдать в кабинете!» — уже злясь сказал, вспыльчивый костюм в полоску и рукавом подтянул к себе свежую пачку бумаг, с явной целью поставить на них резолюцию. — «Нет я не могу, нет я не могу этого видеть!» — закричала Анна Ричардовна и выбежала в секретарскую, а за нею как пуля вылетел и бухгалтер.

— «Вообразите, сижу, — рассказывала, трясясь от волнения Анна Ричадовна, снова вцепившись в рукав бухгалтера, — «И входит кот. Чёрный, здоровый, как бегемот. Я конечно кричу ему — «брысь!» Он — вон, а в место него входит толстяк, тоже с какой-то кошачьей мордой, и говорит — «Это, что ж вы гражданка, посетителям «брысь« кричите, а?» И прямо шасть к Прохору Петровичу, я, конечно, за ним, кричу — «Вы куда? Вы, что сума сошли?» А он, наглец, прямо к Прохору Петровичу и садится против него в кресло! Ну, тот… Он – добрейший души человек, но нервный. Вспылил! Не спорю. Нервозный человек, работает как вол — вспылил — «Вы чего, без доклада влезаете?» А тот нахал, вообразите, развалился в кресле и говорит, улыбаясь — «А я, с вами по дельцу пришёл потолковать.» Прохор Петрович, вспылил опять-таки — «Я занят!» А тот, подумайте, только отвечает — «Ни чем вы не заняты…» А? Ну, тут, конечно, терпение Прохора Петровича лопнуло, и он вскричал — «Да, что ж это такое? Вывести его вон! Чтоб меня черти взяли!» А тот, вообразите, улыбнулся и говорит — «Чтоб черти взяли? Это можно!» И, трах, я не успела вскрикнуть, смотрю: нету этого с кошачьей мордой и си… сидит… костюм. Геее! — распялив совершенно потерявший всякие очертания рот, завыла Анна Ричардовна. Подавившись рыданием, она перевела дух, но понесла что то уж совсем несообразное — И пишет, пишет, пишет! С ума сойти! По телефону говорит! Все разбежались, как зайцы! Бухгалтер только стоял и трясся. Но тут судьба его выручила. В секретарскую спокойной деловой походкой вошла милиция в составе двух человек. Увидев их, красавица зарыдала ещё пуще, тыча рукою в дверь кабинета. — «Давайте не будем рыдать, гражданка,» — спокойно сказал первый, а бухгалтер, чувствуя, что он здесь совершенно лишний, выскочил из секретарской и через минуту был уже на свежем воздухе.

В двадцать седьмой главе романа «Конец квартиры № 50» говорится, что Прохор Петрович, вернулся в свой костюм немедленно после того, как милиция вошла в его кабинет, к исступлённой радости Анны Ричардовны и к великому недоумению зря потревоженной милиции. Вернувшись на своё место, в свой серый полосатый костюм, Прохор Петрович совершенно одобрил все резолюции, которые костюм наложил во время его кратковременного отсутствия.

Происхождение персонажа 
Возможно тему для этого сюжета Михаил Булгаков взял из книги Михаила Орлова «История сношения человека с дьяволом» (1904 год), имевшейся в его библиотеке. В этой книге приводится интересная средневековая легенда о некой девушке из Саксонии. Её собрались выдать замуж за нелюбимого, в итоге она пожелала, чтобы в день свадьбы её унёс чёрт. На свадебный пир, действительно, явилось двое незнакомцев. Один из них, потанцевав с невестой, вдруг на глазах у всех взмыл в воздух и скрылся, как и его спутник. А на следующий день к убитому горем семейству девушки явились те же два всадника и отдали им всю одежду и украшения новобрачной, сказав при этом, что Бог предал в их власть только её тело и душу, а одежду и вещи они должны возвратить. И, сказав это, они вновь исчезли из глаз.

В образе Прохора Петровича, вероятно, присутствуют руководители Комитета по делам искусств в 1930-х гг. Назаров Алексей Иванович и Храпченко Михаил Борисович.

Образ Прохора Петровича в кинематографе

Примечания 

Персонажи романа «Мастер и Маргарита»